Ульяновский округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средне-Волжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр — город Ульяновск.

История 
Ульяновский округ был образован 14 мая 1928 года. В него вошли территории упразднённых Ульяновского и Карсунского уездов Ульяновской губернии и часть территории Мелекесского уезда Самарской губернии. В течение 1928 года из территории бывших уездов были образованы ряд районов. 

20 октября 1929 года Средне-Волжская область была преобразована в Средне-Волжский край. А в состав Ульяновского округа вошли 15 районов.

30 июля 1930 года Ульяновский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средне-Волжского края.

Административное деление 
Округ, по состоянию на 1929 год, был разделён на 15 районов:

Руководители

Примечания

Литература 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Ссылки 
 Ульяновский округ
 Как Симбирская губерния до Ульяновской области дошла
 Формирование Ульяновского округа в составе Средневолжской области

Округа РСФСР
История Ульяновской области